Георги Чолаков може да се отнася за:

 Георги Аврамов Чолаков (1835 –1903), български революционер от Долно Драглища;
 Георги Николов Чолаков (1853 –1919), български революционер от Долно Драглища, депутат;
 Георги Чолаков, български революционер от Велес, деец на ВМРО;
 Георги Чолаков, български оператор;
 Георги Чолаков, български общественик.